La nazionale di calcio polacca Under-21 è la rappresentativa calcistica Under-21 della Polonia ed è posta sotto l'egida della PZPN. La squadra partecipa al campionato europeo di categoria che si tiene ogni due anni.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Europei Under-21 
1978: Non qualificata
1980: Non qualificata
1982: Quarti di finale
1984: Quarti di finale
1986: Quarti di finale
1988: Non qualificata
1990: Non qualificata
1992: Quarti di finale
1994: Quarti di finale
1996: Non qualificata
1998: Non qualificata
2000: Non qualificata
2002: Non qualificata
2004: Non qualificata
2006: Non qualificata
2007: Non qualificata
2009: Non qualificata
2011: Non qualificata
2013: Non qualificata
2015: Non qualificata
2017: Primo turno
2019: Primo turno
2021: Non qualificata
2023: Non qualificata

Tutte le rose

Europei Under-21

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Polonia
 Nazionale di calcio della Polonia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Under-21
Polonia